Miejscowości w USA:
 Strong City – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Chase
 Strong City – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Roger Mills